Clube Desportivo Santa Clara ist ein Fußballverein aus dem Vorort Santa Clara der portugiesischen Stadt Ponta Delgada auf den Azoren.

Geschichte 
Erstmals stieg der Verein 1999 in die Primeira Liga, die höchste portugiesische Spielklasse, auf, stieg allerdings nach der Saison 1999/2000 wieder ab. Nach dem Wiederaufstieg im Jahr 2001 stieg man nach zwei Jahren in der Saison 2002/03 wieder ab und spielte daraufhin in der Segunda Liga. In dieser Zeit nahm der Verein auch am UEFA Intertoto Cup 2002 teil und erreichte dort die 2. Runde.

Am 6. Mai 2018 gelang CD Santa Clara durch einen 3:0-Heimsieg gegen den Real SC bereits am vorletzten Spieltag der Saison 2017/18 wieder der Aufstieg in die Primeira Liga. Am Ende der Saison 20/21 erreichte man mit dem 6. Platz zum zweiten Mal die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.
In der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League traf man auf den nordmazedonischen Vertreter FK Shkupi und gewann beide Spiele souverän. In der nächsten Runde gewann man ebenfalls beide Spiele gegen NK Olimpija Ljubljana aus Slowenien. In den Play-offs geht es in zwei Spielen gegen den serbischen Vertreter FK Partizan, um in die Gruppenphase einzuziehen. Das Hinspiel gewann Santa Clara 2:1, verlor das Rückspiel aber mit 0:2 und schied aus.

Erfolge 
 Portugiesischer Zweitligameister: 2001
 Portugiesischer Drittligameister: 1998

Europapokalbilanz

Ehemalige Spieler 
  Pauleta (1990–1992)
  Clayton Ferreira Cruz (1999)
   Faysal El Idrissi (2000)
   Pedro Pacheco (2003–2004, 2007–2009, 2010–heute)
  André Almeida Pinto (2008–2009)
  Amido Baldé (2010)
  Osama Rashid (2017–2021)
  Abdiel Arroyo (2018–2019)
  Malick Evouna (2019–2020)
  Zaidu Sanusi (2019–2020)

Ehemalige Trainer 
  Vítor Pereira (2008–2010)
  Horácio Gonçalves (2013–2014)
  Rui Amorim (2016–2018)
  João Henriques (2018–2020)

Weblinks 

 Offizielle Website

Santa Clara, Cd
Sport (Ponta Delgada)
Santa Clara (Ponta Delgada)
São Miguel
Gegründet 1921